Фурка () — может означать:
 Фурка — платформа на колёсиках, использующаяся в театре, при строительстве
 Фурка — пара придатков на конце брюшного сегмента (тельсона) ракообразных.
 Фурка — вилка у ногохвосток.
 Фурка — высокогорный перевал в Альпах, Швейцария.
 Фурка — железнодорожный тоннель в южной Швейцарии, длиной 1858 метров.
 Фурка — железнодорожный тоннель в южной Швейцарии длинной  метров, открытый в 1982 году.
 Фурка — деревня в общине Касандре в Центральной Македонии в Греции.
 Фурка — деревня в общине Конице в Эпире в Греции.

См. также 
 Фуркула — вилочка.